Юстиниа́н — мужское имя.

Известные носители:

 Юстиниан I (Великий) — византийский император с 527 по 565 год.
 Юстиниан II (Ринотмет) — византийский император в 685—695 и 705—711 гг.
 Юстиниан Валлийский — отшельник, священномученик, VI век.
 Юстиниан (Овчинников) — архиепископ Наро-Фоминский, викарий Московской епархии — управляющий Патриаршими приходами в США.